Maakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maakari, Björneborg, ö i Satakunta, 
 Maakari, Salo, ö i Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar